Polyblastus (, от  «дающий много отпрысков») — род наездников из семейства Ichneumonidae (подсемейство Tryphoninae).

Распространение 
Известно около 50 видов рода. Распространены в Голарктике.

Описание 
Наездники средних размеров, в длину достигают 10 мм. Длина переднего крыла 4—8 мм.

Экология 
Представители рода — паразиты пилильщиков подсемейств Nematinae и Blennocampinae. Характерен такой признак, как способность самок накапливать и нести на яйцекладе гроздь яиц.

Список видов 
Некоторые виды рода:

Литература 
 
  ISBN 5-02-025869-5

Примечания 

Tryphoninae
Роды перепончатокрылых